Lee Jung-gil (이정길 , născut la 1 octombrie 1944) este un actor veteran sud-coreean. El a apărut în mai multe seriale de televiziune , inclusiv Iris din 2009.

Profil
Nume: 이정길 / Lee Jung Gil (Lee Jeong Gil)
Profesie: Actor
Data nașterii: 1944-Oct-01
Inaltime si greutate : 173 cm și 72 kg
Zodie : Balanta
Grupa de sange: B

Seriale
An Angel's Choice (MBC, 2012)
Scent of a Woman (SBS, 2011)
Romance Town (KBS2, 2011)
Sweet Palpitations (KBS2, 2011)
It's Okay, Daddy's Girl (SBS, 2010)
Athena: Goddess of War (SBS, 2010)
IRIS ( serial din Coreea de Sud) (KBS2, 2009)
Don't Hesitate (SBS, 2009)
Take Care of the Young Lady (KBS2, 2009)
Partner (KBS2, 2009)
Boys Before Flowers (KBS2, 2009)
My Life's Golden Age (MBC, 2008)
My Sweet City (SBS, 2008)
You Are Very Good (KBS1, 2008)
I Hate You, But It's Fine (KBS1, 2007)
I Came in Search of a Flower (KBS2, 2007)
Mun Hee (MBC, 2007)
White Tower (MBC, 2007)
Yeon Gae Somun (SBS, 2006)
A Woman's Choice (KBS2, 2006)
Tree of Heaven (SBS, 2006)
Lovers in Prague (SBS, 2005)
The Secret Lovers (MBC, 2005)
Resurrection (KBS2, 2005)
5th Republic (MBC, 2005)
Pharmacist Kim's Daughters (MBC, 2005)
Oh! Pil Seung And Bong Soon Young (KBS2, 2004)
April Kiss (KBS2, 2004)
New Human Market (SBS, 2004)
Desert Spring (MBC, 2003)
One Million Roses (KBS1, 2003)
Escape From Unemployment (SBS, 2003)
Pearl Necklace (KBS2, 2003)
Land of Wine (SBS, 2003)
Girl School (KBS2, 2002)
Rival (SBS, 2002)
Man of the Sun, Lee Je-ma (KBS2, 2002)
Who's My Love (KBS2, 2002)
Sidestreet People (KBS2, 2002)
Man of Autumn (MBC, 2001)
Pure Heart (MBC, 2001)
Four Sisters (MBC, 2001)
Beautiful Days (SBS, 2001)
Tender Hearts (KBS1, 2001)
The Full Sun (KBS2, 2000)
Juliet's Man (SBS, 2000)
RNA (KBS2, 2000)
Say it With Your Eyes (MBC, 2000)
Wave (SBS, 1999)
King and Queen (KBS1, 1998)
Song of the Wind (SBS, 1998)
Im Kkeok Jung (SBS, 1996)
Korea Gate (SBS, 1995)
Scent of Love (SBS, 1994)
Eyes of Dawn (MBC, 1991)
The Hoechun Gate (MBC, 1986)
The Wind Orchid (MBC, 1985)
The King of Chudong Palace (MBC, 1983)

Legături externe
Profile (nate)

Oameni în viață
Nașteri pe 1 octombrie
Nașteri în 1944
Actori sud-coreeni